В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New England 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Еліз Берджін і Розалін Феербенк виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Ева Пфафф 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Гана Мандлікова /  Яна Новотна (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New England